Скрипніков; Скрипников

 Скрипніков Андрій Миколайович — український психіатр, доктор медичних наук, професор
 Скрипніков Микола Сергійович — доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
 Скрипников Петро Миколайович — завідувач кафедри Української медичної стоматологічної академії, заслужений лікар України.

Примітки 

Прізвища